Bréard ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bréard, (1960- ) deutsche Sinologin
 Jean-Jacques Bréard (1751–1840), französischer Politiker
 Robert Bréard (1894–1973), französischer Komponist